Карина Витхьофт (; родена на 16 февруари 1995 г. във Венторф бей Хамбург) е германска тенисистка.

Витхьофт има десет титли на сингъл и една на двойки от веригата на ITF. На 17 август 2015 г. тя стига до най-доброто си класиране в световната ранглиста – номер 49. На 3 август 2015 г. е 332–ра на двойки.

Витхьофт прави своя WTA дебют през 2012 г. на турнира в Бостад. Витхьофт е участничка в трети кръг на Australian Open 2015.

ITF Финали (12–7)

Сингъл: 18 (11–7) 

(з) = Закрито

Двойки: 1 (1–0)

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт
 
 
  Официален профил в Twitter
  Официален профил във Facebook

Германски тенисистки
Родени през 1995 година